Гражданство Кипра (, ) — устойчивая правовая связь физического лица с Республикой Кипр, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Гражданство основано на принципе jus sanguinis, допускается натурализация и множественное гражданство. Граждане Республики Кипр одновременно имеют гражданство Европейского Союза.

Основные положения 
Процессы и процедуры приобретения гражданства Кипра, отказа от гражданства и лишения гражданства регулирует Статья 14 Конституции Республики Кипр 1967 года и «Закон о гражданстве Республики Кипр» 1967 года. Законодательные акты не содержат положений об автоматической утрате гражданства..

Приобретение гражданства Кипра 
Гражданство Республики Кипр приобретается ребёнком, если хотя бы один из родителей является гражданином Кипра, либо путем натурализации.

По рождению 
Лица, родившиеся 16 августа 1960 года и позже и имеющие, по крайней мере, одного родителя гражданина Кипра автоматически приобретают кипрское гражданство.

Лица, рождённые за границей Республики Кипр в период с 16 августа 1960 г. по 31 декабря 1999 и имеющие мать кипрского происхождения, не становятся гражданами Кипра автоматически, но могут быть зарегистрированы в качестве таковых по достижении ими 21 года.

Натурализация 
В соответствии с разделом 111 Закона 141(I) от 2002 года, Министерство Внутренних Дел Кипра может выдать сертификат о получении гражданства иностранному гражданину, достигшему совершеннолетия и полной дееспособности. Лицо, которому выдается свидетельство, становится гражданином (гражданкой) Кипра путем натурализации с момента выдачи сертификата.

Натурализация возможна в следующих случаях:

 Легальное проживание на территории Республики Кипр в течение семи лет, в том числе непрерывно в течение года перед подачей заявления.
 Брак с гражданином Кипра в течение трех лет, из которых не менее двух лет соискатель легально находился на территории Республики Кипр.
 Кипрское происхождение заявителя.
 Особые заслуги перед Республикой Кипр (в том числе инвестиционное гражданство)

Инвестиционное гражданство 
Кипр является одной из нескольких европейских стран (наряду с Австрией, Мальтой и Черногорией), допускающих ускоренное предоставление гражданства за инвестиции в экономику страны («золотой паспорт»).

Текущие критерии и условия участия в программе были приняты Советом министров Кипра 13 сентября 2016 года.

Иностранные граждане, которые осуществили крупные инвестиции в экономику страны, могут получить разрешение на постоянное местожительство (ПМЖ) на Кипре на основании пункта 6 (2) Положения об иностранных гражданах и иммиграции.

Существует несколько вариантов инвестиций, дающих право на получения гражданства:

 Не менее 2 000 000 евро в покупку жилой или коммерческой недвижимости (либо 2,5 миллиона, если недвижимость уже участвовала в программе).
 Не менее 2 000 000 в покупку, создание или участие в предприятиях или компаниях, которые фактически находятся и осуществляют активную деятельность на Кипре и трудоустраивают не менее пяти граждан Кипра.
 Не менее 2 000 000 евро в альтернативные инвестиционные фонды или финансовые активы кипрских предприятий или организаций, имеющих лицензию Комиссии по ценным бумагам и биржам.
 Сочетание вариантов
Дополнительно заявитель должен сделать благотворительные взнос в размере EUR 75 000 евро в Кипрский фонд содействия научным исследованиям и 75 000 евро в Кипрскую корпорацию земельного развития. Инвестиции должны быть сохранены в течение не менее 5 лет с даты натурализации.

В 2018 году правительство Кипра под давлением Европейского Союза ужесточило требования к участникам и в 2019 году провело кампанию по проверке заявителей, получивших гражданство по старым правилам.

В октябре 2020 года было объявлено об отмене программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в текущем виде с 1 ноября 2020 года.

Свобода передвижения граждан Кипра 

По данным на январь 2020 года граждане Республики Кипр имеют право свободного въезда (без получения визы или с получением визы по прибытии) в 174 страны мира, в том числе право свободного перемещения в границах Европейского Союза. Паспорт Кипра занимает 16 место в Индексе паспортов, публикуемом консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с ИАТА.

Гражданам Республики Кипр для посещения Российской Федерации требуется электронная виза.

См. также 
 Гражданство Турецкой Республики Северного Кипра

Примечания

Ссылки 
 МИД РФ: О порядке въезда(выезда) граждан Российской Федерации на(с) территорию(и) Кипра
 МИД РФ: Cписок адвокатов и юридических фирм, готовых оказывать гражданам Российской Федерации юридические услуги на территории Республики Кипр
 
 
 

Гражданство по странам
Республика Кипр